Osiedle Słowiańskie w Świdnicy
 Osiedle Słowiańskie we Wronkach

Słowiańskie